Miniberg ist der Name folgender Orte:

 Miniberg (Gemeinde Hagenberg), Ortsteil von Hagenberg im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Miniberg (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft von St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich